Crépu est un patronyme porté notamment par :

 Albin Crépu (1799-1859), médecin grenoblois ;
 Alexandre Crépu (1796-1862), journaliste et homme politique français ;
 Michel Crépu (né en 1954), écrivain et critique littéraire français.